Дубакино — название населённых пунктов в России:

Ивановская область 
 Дубакино — деревня в Савинском районе.

Московская область 
 Дубакино — деревня в Зарайском районе.

Тверская область 
 Дубакино — деревня в Зубцовском районе.
 Дубакино — деревня в Ржевском районе.